Язвинка — село в Бородянському районі Київської області.
 Язвинка — заповідне урочище у Рівненській області, нині ліквідоване.
 Язвинка — річка в межах Березнівського і Сарненського районів Рівненської області, ліва притока Случі (басейн Прип'яті).